Georg Henisch (1549-1618), érudit allemand ;
 Peter Henisch (1943- ), écrivain, journaliste et musicien autrichien.